Hans Bachmann er navnet på flere personer:

 Hans Bachmann (godsejer) (1674-1745) – dansk godsejer, kongelig vildtmester og overførster (Hans Nielsen Bachmann?)
 Hans Bachmann (officer) (1752-1841) – dansk officer